Denne liste over fredede fortidsminder i Roskilde Kommune viser alle fredede fortidsminder i Roskilde Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Roskilde Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Roskilde Kommune
Roskilde Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments